Ярови́т (Геровит) — бог войны у балтийских славян.
 ЯРОВИТ Холдинг — группа компаний из России и Белоруссии, объединенных единым управлением.
 Яровит — кратер на Церере
 Яровит моторс и его бренд грузовиков «Яровит» — неудавшийся проект российского автомобилестроительного предприятия, существовавший в 2005—2010 годах.